Феликс Мари Луи Пьер Эскиру де Парьё (; 13 апреля 1815, Орийак — 8 апреля 1893, Париж) — французский политик и чиновник, юрист, экономист и научный писатель.

Происходил из достаточно знатной семьи, юридическое образование получил в колледже Жюйи (), после чего первоначально (с 1841 года) работал адвокатом. В 1848 году был избран в национальное собрание и примкнул к консервативной партии; в декабре этого же года выступил противником введения всеобщего избирательного права для мужчин и сторонником принятия американской избирательной системы.

На протяжении своей политической карьеры занимал пост министра образования и религиозных дел с 31 октября 1849 года по 24 января 1851 года (более всего известен на этом посту принятием закона от 11 марта 1850 года, касавшегося улучшения денежного довольствия школьных учителей; также был известен благоприятствованием клерикального влияния на народное образование), вице-президента Государственного совета с 3 февраля 1855 по 4 сентября 1870 года, министра-президента Государственного совета со 2 января по 10 августа 1870 года. С 1852 года имел ранг государственного советника, в 1865 году был избран членом Академии моральных и политических наук. Согласно оценке ЭСБЕ, был представителем «наиболее реакционной политической группы Второй империи».

Был одним из ведущих специалистов по денежной эмиссии своего времени и выступал последовательным сторонником валютной унификации в Европе. В 1865 году председательствовал на конференции, по итогам которой был создан Латинский монетный союз. По причине своих либеральных идей и поддержки европейского федерализма его иногда называют предвестником современного Европейского союза — в первую очередь благодаря предпринятым им усилиям на конференции 1867 года, на которой им было впервые высказано предложение о введении единой европейской валюты, причём впоследствии зону обращения этой валюты планировалось расширить на Россию, Османскую империю и США; его проект был практически единодушно отвергнут европейскими правительствами.

Главные труды его авторства:
 «Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu» (Париж, 1856);
 «Traité des impôts considérés sous le rapport historique, économique et politique en France et a l’étranger» (Париж, 1862—1865; 2-е издание — 1866—1867).

Как экономист Парьё выступал за пропорциональность обложения, отдавал предпочтение прямым налогам перед косвенными, высказывался за необложение минимального дохода, необходимого для существования, но был противником прогрессивных налогов и против более сильного обложения фундированных доходов.

Другие его труды:
 «Principes de la science politique» (1870),
 «La politique monétaire en France et en Allemagne» (1872),
 «La politique Française dans la question monétaire cosmopolite» (1875),
 «La question de l’uniformité monétaire» (1878),
 «Les embarras de la question monétaire» (1880).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Статья  в Nordisk Familjebok
 Статья  в Итальянской энциклопедии

Политики Франции
Члены Академии моральных и политических наук